Rumunjska:
 Ialomiţa (rijeka)
 Ialomiţa (županija)